Jangoda (russisch ) ist der Name folgender Flüsse in Russland:
 Jangoda (Agapa), Nebenfluss der Agapa
 Jangoda (Pjassina), Nebenfluss der Pjassina